Epru Raba kan syfta på följande platser:

Estland 

 Umbusi Raba, mosse, Jõgeva län, 
 Põltsamaa Raba, mosse, Jõgeva län, 

Robotskapade Estlandförgreningar